Горња Бела Река може бити:

 Горња Бела Река (Зајечар), насељено место града Зајечара, Република Србија
 Горња Бела Река (Нова Варош), насељено место у општини Нова Варош, Република Србија